Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Erblon (Mayenne)